Bogart ist der Familienname folgender Personen:

 Deanna Bogart (* 1959), US-amerikanische Sängerin und Pianistin
 Humphrey Bogart (1899–1957), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Leo Bogart (1921–2005), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 Léon Bogart (1889–1953), französischer Turner
 Neil Bogart (1943–1982), US-amerikanischer Manager und Plattenfirmenchef
 Paul Bogart (1919–2012), US-amerikanischer Regisseur und Filmschaffender
 Stephen Bogart (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent und Romanautor
 William Bogart, Pseudonym von Guglielmo Spoletini (1928–2005), italienischer Schauspieler
 William Henry Bogart (1810–1888), US-amerikanischer Autor

Bogart ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bogart (Georgia), im Oconee County
 Bogart (Ohio), im Erie County

Gewässer:
 Bogart Creek, Fließgewässer im Ray County, Missouri
 Bogart Drain, Fließgewässer im Saginaw County, Michigan
 Bogart Lake, See im Cass County, Michigan
 Bogart Run, Fließgewässer im Pleasants County, West Virginia
 Bogart Wash, Fließgewässer im Pinal County, Arizona

Bogart steht außerdem für:
 Bogarthut, Fedorahut benannt nach Humphrey Bogart

Siehe auch:
 Bogaert
 Bogard
 Bogarde
 Boogaard